Теддер () — редкая английская фамилия.

Есть две версии её происхождения:
 в VII веке от англосаксонского личного имени «Teoda», неизвестного происхождения.
 от слова из нормандского диалекта старофранцузского языка, являвшегося официальным языком Англии после завоевания страны Норманнами в 1066 году, «Theudo», обозначающего «люди».

Первое упоминание этого личного имени сделано во время коронации Эдуарда III в 1327 году. Имя было передано как прилагательное «Tedde» — относящийся к Теоду. В средние века фамилия распространилась в Северной Европе и странах Балтии и имеет различные написания — «Tetter», «».

Первые письменные упоминания в церковных книгах носителей этой фамилии относятся к XVI веку.

К личному имени греческого происхождения Теодор фамилия не имеет отношения.

Известные носители 
 Теддер, Артур Уильям (1890—1967) — верховный главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании во время Второй мировой войны.
 Теддер, Райан (род. 1979) — вокалист поп-рок группы OneRepublic.
 Тетер, Ханна (род. 1987) — американская сноубордистка, олимпийская чемпионка.

Примечания

См. также 
 барон Теддер